Государственный архив Актюбинской области () — специальное учреждение для хранения документов в городе Актобе, Казахстан. Организован в сентябре 1923 года. Первые документы архива датируются 1917 годом — исторические свидетельства времён революции, гражданской войны, коллективизации и индустриализации края. В Шалкаре и Кобде имеются филиалы Актобинского областного государственного архива.

Литература 
 

Организации, основанные в 1923 году
1923 год в Казахстане
Архивы Казахстана
Культурные организации Актобе
История Актобе